Snowman (Bonhomme de neige en anglais) est un nom notamment porté par :
 Blue Snowman, personnage d'animation
 DJ Snowman, disc jockey suisse
 Snowman, groupe de musique de Perth en Australie
 Snowman (1948-1974), cheval de saut d'obstacles américain.

Voir aussi